Vinay (Marna) – francuska gmina w regionie Szampania-Ardeny
 Vinay (Isère) – francuska gmina w regionie Rodan-Alpy